Alanenjärvi kan syfta på ett antal svenska insjöar. Namnet har bildats av det finska alanen (nedre) och järvi (sjö).

Alanenjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Alanenjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Alanenjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (9,88 ha)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn